Grace Mugabe (1965-), née Grace Marufu première dame du Zimbabwe de 1996 à 2017.
 Melitus Mugabe Were (1968-2008), Homme politique du Kenya.
 Robert Mugabe, (1924-2019), premier président du Zimbabwe de 1987 a 2017 et premier ministre de 1980 a 1987 et Président de l'Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique de 1975 a 2017 et Président de l'Union africaine de 2015 a 2016.
 Sarah Francesca Mugabe, (1931-1992), première femme du président Robert Mugabe et première dame du Zimbabwe de 1987 a 1992.